In 1997 werd het twintigste Torneio Rio-São Paulo gespeeld voor clubs uit Rio de Janeiro en São Paulo. De vorige editie werd 4 jaar eerder gespeeld. De competitie werd gespeeld van 28 februari tot 5 april. Voor het eerst werd er in knock-outfase gespeeld. Santos werd kampioen.

Knock-out fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Torneio Rio-São Paulo
Braziliaans competitievoetbal 1997